Mamona

Pessoas
Luís Mamona João Lamá
Patrícia Mamona, uma atleta portuguesa

Outros
Carinodrillia mamona
GRES Unidos da Vila Mamona
Mamonas Assassinas

Desambiguação